Банис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Банис, Генрикас Антано (1927—1986) — артист балета, народный артист Литовской ССР (1965).
 Банис, Йонас (1886—1970) — литовский певец (бас), органист, руководитель хора, педагог и композитор.
 Банис, Йонас — литовский сценарист.
 Банис, Юрас (род. 1962) — литовский физик, педагог.